Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Buczak – polski fizjoterapeuta
 Paweł Buczak – polski koszykarz
 Tomasz Buczak – polski judoka
 Wojciech Buczak – polski związkowiec i polityk

Góry o tej nazwie:

 Buczak – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich
 Buczak – szczyt w Górach Kruczych